Tuttavilla - famiglia aristocratica del regno di Napoli di origine francese, originatasi dal casato di origine normanna dei d'Estouteville. Tra i suoi esponenti troviamo:
 Guillaume d'Estouteville (1403-1483) -  cardinale, arcivescovo cattolico e abate francese
 Girolamo Tuttavilla (metà XV secolo-1507) - cortigiano e politico, figlio del precedente
 Francesco Tuttavilla (1604-1679) - militare e politico
 Vincenzo Tuttavilla (1608-1678) - militare, fratello del precedente